

Sigle 
ANCRE peut désigner :
 Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie.

Ancre peut faire référence à :
 ancre, une pièce metallique articulée suspendue à une chaîne que les marins mettent à l'eau (mouillent) et qui s'accroche au fond marin pour retenir le bateau et l'empêcher de dériver ;
 ancre flottante, un dispositif en forme de parachute utilisé sur un bateau pour ralentir son erre en cas de tempête ;
 ancre, un dispositif d'architecture, destinée à empêcher l'écartement d'un mur ;
 ancre, un symbole chrétien primitif ;
 ancre, une pièce mécanique en horlogerie, faisant partie de certains échappements ;
 ancre, une balise en structure HTML, permettant de lier un texte ou une image à un endroit précis d'une page publiée sur Internet ;
 Ancre, une marque de bière alsacienne, appartenant aujourd'hui au groupe Heineken, brassée par la Brasserie de l'Espérance.

Toponyme 

 Ancre ou Encre, le nom de la ville d'Albert jusqu'en 1620 ;
 Beaucourt-sur-l'Ancre, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France ;
 Buire-sur-l'Ancre, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France ;
 Ribemont-sur-Ancre, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France ;
 Ville-sur-Ancre, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France.

Hydronyme 

 Ancre, un affluent sur la rive droite de la Somme, qui conflue avant Amiens, à Aubigny ;
 Ancre, une petite rivière française, affluent de la Dives dans le département du Calvados ;
 Ancre, une petite rivière française, affluent de la Vanne (rivière) dans le département de l'Aube ;
 Ancre, un ruisseau de Belgique, affluent de la Dendre,donc sous-affluent de l'Escaut.

Marine 
Ancre peut aussi désigner :
 Ancre, navire aviso de la (classe Scarpe), construit à Lorient en 1917, mis en service en 1918, affecté à l'école de pilotage de Saint-Servan en mars 1924, rayé le , démoli à Lorient en 1946.

Voir aussi 
 L'Ancre rouge, un journal de tranchées